Маскигон има више значења:
 Округ Маскигон (Мичиген)
 Маскигон (Мичиген)